Der BFD Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 26. September bis 2. Oktober 2016 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 166 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Rom